Friedrich Oelze ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Oelze (1873–1954), deutscher Pädagoge und Politiker (DNVP)
 Friedrich Wilhelm Oelze (1891–1978), deutscher Mäzen